Woodmont ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Woodmont (Alabama)
 Woodmont (Connecticut)
 Woodmont (Baltimore County, Maryland)
 Woodmont (Montgomery County, Maryland)
 Woodmont (Washington County, Maryland)
 Woodmont (Pennsylvania)
 Woodmont (Virginia)
 Woodmont (West Virginia)
 Woodmont Beach (Washington)